Kovács Ida, magyar atléta, maratonfutó
 Kovács Ida, (1956) irodalomtörténész, fotótörténész, muzeológus
 Kovács Ida, színész